Мартовский проезд:

 Мартовский проезд — улица в Апрелевке Московской области
 Мартовский проезд — улица в Воткинске республики Удмуртия

См. также 

 Мартовская улица
 Мартовский переулок